Judgement Day — другий студійний альбом американського репера Esham. 6 червня 2006 р. видали бокс-сет Judgement Day, який містив як старий, так і раніше невиданий матеріал. Після випуску Прінсом платівки Love Symbol Album засновник Reel Life Productions та брат Ішама, Джеймс Г. Сміт, вирішив, що реперу слід записати подвійний альбом. Проте цей реліз не є першим подвійним хіп-хоп альбомом в історії, позаяк раніше дует DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince уже видав на вінилі He's the DJ, I'm the Rapper.

За тематикою пісень Judgement Day подібний до дебютного альбому Boomin' Words from Hell. Рок-звучання платівки вплинуло на Кіда Рока.

Перевидання 
9 квітня 1992 р. Judgement Day випустили окремо у двох частинах, День та Ніч. 6 червня 2006 видали бокс-сет, який містив дві ремастові оригінальні частини, два диски з невиданим матеріалом, ексклюзивний альбом Martyr City, DVD з концертом, делюкс-паковання, сертифікат про справжність та ілюстрований буклет з короткою автобіографією, яку написав сам Esham, про деталі запису Judgement Day і Martyr City.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Esham
Англомовні музичні альбоми